Das Dutch Darts Masters 2019 wurde vom 24. bis zum 26. Mai 2019 zum insgesamt achten Mal veranstaltet. Das Ranglistenturnier wurde als siebtes Turnier im Rahmen der European Darts Tour 2019, welche als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird, ausgetragen. Austragungsort waren zum zweiten Mal die IJsselhallen in Zwolle.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Ian White, der sich im Finale mit 8:7-legs gegen den Niederländer Michael van Gerwen durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  James Wade
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Dave Chisnall
  Ricky Evans
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Jonny Clayton
  Stephen Bunting
  Darren Webster
  Jermaine Wattimena
  Michael Smith

Sieger des UK Qualifier
  Steve Beaton
  Nathan Aspinall
  Mervyn King
  Ryan Harrington
  Harry Ward
  Mickey Mansell
  Ritchie Edhouse
  Keegan Brown
  Ross Smith
  Glen Durrant
  Luke Woodhouse
  William O’Connor
  Alan Norris
  Kyle Anderson
  Brendan Dolan
  Andy Boulton
  Ryan Joyce

Sieger des European Qualifier
  Rowby-John Rodriguez
  Krzysztof Ratajski
  Danny Noppert
  Max Hopp
  Raymond van Barneveld
  Vincent van der Voort

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Mike De Decker
  Florian Hempel

Sieger des Host Nation Qualifier
  Erik Hol
  Jimmy Hendriks
  Danny van Trijp
  Wesley Plaisier
  Alexander Merkx

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Pál Székely

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Sportveranstaltung in Zwolle